Beham ist

ein Familienname:
 Alois Beham (1916–1991), österreichischer Arzt
 Barthel Beham (um 1502–1540), deutscher Maler und Kupferstecher
 Christian Beham (1906–1945), deutscher Arbeiterfunktionär und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Hans Sebald Beham (1500–1550), deutscher Maler, Kupferstecher und Zeichner
 Hermann Beham (1936–2012), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Markus Beham (* 1986), österreichisch-deutscher Völkerrechtler
 Matthias Beham (* 1981), österreichischer Leichtathlet
 Mira Beham (* 1956), deutsch-serbische Journalistin und Diplomatin

ein Ortsname:
 Beham (Malching), Ortsteil der Gemeinde Malching, Landkreis Passau, Bayern
 Beham (Pocking), Ortsteil der Stadt Pocking, Landkreis Passau, Bayern
 Beham (Polling), Ortsteil der Gemeinde Polling, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Behaim